Das Akita Masters 2019 im Badminton fand in der CNA Arena Akita in Japan vom 13. bis zum 18. August 2019 statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Sitthikom Thammasin (3. Runde)
 Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
 Subhankar Dey (zurückgezogen)
 Kazumasa Sakai (3. Runde)
 Firman Abdul Kholik (Champion)
 Kunlavut Vitidsarn (zurückgezogen)
 Koki Watanabe (Viertelfinale)
 Ihsan Maulana Mustofa (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Nitchaon Jindapol (zurückgezogen)
 Saena Kawakami (zurückgezogen)
 An Se-young (Champion)
 Ayumi Mine (1. Runde)
 Ruselli Hartawan (Viertelfinale)
 Zhang Yiman (Viertelfinale)
 Lyanny Alessandra Mainaky (1. Runde)
 Sim Yu-jin (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Akira Koga / Taichi Saito (Finale)
 Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Halbfinale)
 Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (2. Runde)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (Viertelfinale)
 Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (2. Runde)
 Ou Xuanyi / Zhang Nan (Champions) 
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (Halbfinale)
 Kang Min-hyuk / Kim Jae-hwan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata (Champions)
 Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (zurückgezogen)
 Miki Kashihara / Miyuki Kato (1. Runde)
 Ni Ketut Mahadewi Istarani / Tania Oktaviani Kusumah (1. Runde)
 Putri Syaikah / Nita Violina Marwah (Finale)
 Natsuki Sone / Sayaka Hobara (Viertelfinale)
 Li Zi-qing / Teng Chun-hsun (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Halbfinale)
 Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (2. Runde)
 Ko Sung-hyun / Eom Hye-won (Champions)
 Mathew Fogarty / Isabel Zhong (2. Runde)
 Kim Won-ho / Kim Hye-rin (zurückgezogen)
 Park Kyung-hoon / Baek Ha-na (zurückgezogen)
 Guo Xinwa / Zhang Shuxian (Viertelfinale)
 Parinyawat Thongnuam / Kittipak Dubthuk (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

Akita Masters
Badminton 2019